Näveråstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näveråstjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,94 ha)
Näveråstjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (14,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn